Bundestagswahlkreis 60 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II (2009)
 Bundestagswahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Köln II (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Aachen-Stadt (1949 bis 1961)